Ралли Италии 2021 года (официально Rally d'Italia Sardegna 2021, Ралли Сардинии) — пятый этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 3 по 6 июня на Сардинии. Это 18-ое Ралли Сардинии и в истории, и в рамках чемпионата мира.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 7, 79 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году